Ladó, nom comú de l'arbre amb nom científic Celtis australis.
 Toponímia:
Ladó (Èlida), riu de la mitologia grega, de la regió de l'Èlida, afluent del Peneu.
 Ladó (Arcàdia), riu de la mitologia grega, de la regió d'Arcàdia, afluent de l'Alfeu.
 Ladon (Loiret), municipi francès al departament del Loiret 
 Mitologia:
 Ladó (fill d'Oceà), déu fluvial del riu Ladó (Arcàdia).
 Ladó (fill de Tifó), drac de cent caps que mai no dormia del Jardí de les Hespèrides